Saint-Andéol steht für folgende Orte und Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Andéol (Drôme), Département Drôme
 Saint-Andéol (Isère), Département Isère
 Saint-Andéol-de-Berg, Département Ardèche
 Saint-Andéol-de-Clerguemort, Département Lozère
 Saint-Andéol-de-Fourchades, Département Ardèche
 Saint-Andéol-de-Vals, Département Ardèche
 Saint-Andéol-le-Château, ehemalige Gemeinde im Département Rhône

Siehe auch:
 Saint-Andiol, Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône